L'équipe du Portugal de football participe en 2009 à la suite et à la fin des qualifications pour le Mondial 2010, en Afrique du Sud

Les matchs

Les joueurs

Notes et références 

Portugal
Portugal